EI, Ei eller ei kan avse:  

 EI – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Energimarknadsinspektionen
 EI – IATA:s kod för Aer Lingus
 EI-IE – en global sammanslutning av lärarorganisationer, se Lärarnas yrkesinternational
 Ei – förkorning för ett binärt prefix, se Exbi